Pollum ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Pullum (* 1945), britisch-amerikanischer Linguist
 Imani Pullum, US-amerikanische Schauspielerin